Мария Алексеевна Боголюбова (24 июня 1922 — 21 февраля 2000) — старший машинист поточной машины комбината «Стройпластмасс» (г. Мытищи), Герой Социалистического Труда (07.05.1971).

Биография 
Родилась 24 июня 1922 года.

С 1949 года работала на Мытищинском комбинате стройматериалов (с 1960-х гг. комбинат «Стройпластмасс» Главмоспромстроймтериалов).

Бригадир производства линолеума, старший машинист поточной машины.

7 мая 1971 года за выдающиеся производственные успехи в выполнении зданий пятилетнего плана присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1985 г. на пенсии. Жила в Мытищах.

Награды 
 Звание Героя Социалистического Труда (07.05.1971) с вручением золотой медали «Серп и Молот»
 Орден Ленина (07.05.1971)

Публикации

Литература